Gringos Locos (band), een Finse rockband
 Gringos locos, een Frans stripverhaal